Alexander Knox kan syfta på:

* Alexander Knox (1757–1831), irländsk lekmannateolog
 Alexander Knox (1907–1995), kanadensisk skådespelare